Nibley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Nibley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Nibley – miasto w USA, w stanie Utah, w hrabstwie Cache